Заболевания сердца (болезни сердца) — группа заболеваний, относящихся к сердечно-сосудистым, проявляющихся нарушением нормального функционирования сердца. Могут быть обусловлены поражением эпикарда, перикарда, миокарда, эндокарда, клапанного аппарата сердца, сосудов сердца.

Заболевания сердца могут длительное время протекать в скрытой форме, клинически никак себя не проявляя. Наряду с различными опухолями именно эти болезни являются сегодня главной причиной преждевременной смерти людей в развитых странах.

Бесперебойная работа системы кровообращения, состоящей из сердца, как мышечного насоса и сети кровеносных сосудов, — необходимое условие нормального функционирования организма.

Согласно исследованиям Национального института сердца, лёгких и крови во Фрамингеме (США), наиболее важными факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей являются ожирение, малоподвижный образ жизни и курение.

Виды

Нарушения ритма и проводимости 
 Аритмия сердца
 Нарушение проводимости миокарда
 Атриовентрикулярная блокада
 Блокада ножек пучка Гиса
 Фибрилляция
 Экстрасистолия

Воспалительные заболевания сердца 
 Эндокардит
 Миокардит
 Перикардит

Клапанные пороки 
 Приобретённый порок сердца

К наиболее распространённым относятся заболевания сердечных клапанов. Дисфункция сердечных клапанов заключается в том, что они пропускают кровь, или в том, что они открываются недостаточно. Большинство заболеваний клапанов сердца — результат инфекционного поражения или аутоиммунных реакций.
 Врождённый порок сердца

Врождённые пороки сердца обусловлены различными генетическими нарушениями или поражением плода в процессе дисэмбриогенеза.

К наиболее серьёзным состояниям относят тетраду Фалло. Она появляется ещё в период формирования плода. Её возникновению способствуют четыре основных фактора: наличие отверстия в межжелудочковой перегородке; сужение канала, по которому кровь поступает из правого желудочка в лёгочную артерию; смещение аорты в направлении правого желудочка; и утолщение стенки правого желудочка сердца. Все это приводит к тому, что в организме циркулирует смешанная (насыщенная и лишённая кислорода) кровь. В результате кислородного голодания кожа и слизистые оболочки детей, страдающих тетрадой Фалло, приобретает синюшный оттенок (цианоз).

При самом незначительном увеличении физической активности возможны приступы и усиление цианоза, что зачастую приводит к нарушению роста и развития ребёнка. До середины 1940-х гг. прогноз при подобном заболевании был неблагоприятный, в большинстве случаев до момента пубертата наступал летальный исход. В настоящее время успешно проводятся хирургические вмешательства для пластики данного дефекта и повышения качества жизни больного. Альфред Блэлок, американский хирург из Балтимора, был пионером в операциях на открытом сердце малышей с выраженным цианозом. В 1944 г. он впервые пластировал отверстие в межжелудочковой перегородке. Операция заключается в исправлении дефекта межжелудочковой перегородки и расширении просвета лёгочной артерии. Лечение должно проводиться в зависимости от тяжести симптомов сразу же после рождения или чуть позже, в грудном возрасте. Поэтому очень важно своевременно установить точный диагноз и направить новорождённого в соответствующее кардиохирургическое отделение.

Среди других врождённых пороков сердца: дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок, стеноз (сужение) клапанов, открытый артериальный проток (кровь идёт в обход легких) и т. д. Большинство этих состояний могут быть устранены хирургическими методами. Выбор времени операции зависит от характера дефекта, симптомов и тяжести состояния.
 митральный стеноз
 недостаточность митрального клапана
 пролапс митрального клапана
 аортальный стеноз
 недостаточность аортального клапана
 сочетанные клапанные пороки

Артериальные гипертензии 
 Гипертония
 Артериальная гипертензия

Это серьёзное заболевание, повышающее риск сердечных приступов и кровоизлияний. В артериях взрослого человека во время сокращения сердца давление составляет 120—140 мм рт.ст., а во время его расширения оно падает до 80-90 мм рт.ст. Если эти показатели растут, говорят о повышенном давлении (гипертензии), которое приводит к весьма серьёзным последствиям.

В развитых странах достаточно высок показатель людей, страдающих гипертензией; в 90 % случаев эта болезнь не связана с какой-нибудь одной, легкоустранимой причиной, при лечении необходим комплексный подход.

Ишемические поражения 
 Инфаркт миокарда

Причина инфаркта миокарда (неотложного состояния) заключается в резком ограничении или прекращении кровоснабжения какого-либо участка сердца. Наиболее часто это происходит в результате атеросклероза или тромбоза. Каждый приступ представляет серьёзную угрозу для жизни. Снабжение кислородом отдельных участков сердца прерывается, и мышечная ткань начинает отмирать. На месте повреждённой формируется соединительная ткань. При начальных симптомах приступа (интенсивные боли в средней части грудной клетки, отдающие в руку, обе руки или нижнюю челюсть, которые не проходят после приема лекарств антиспазматического действия; бледность и холодный пот; панический страх; слабый пульс) больного необходимо как можно быстрее доставить в больницу.

 Ишемическая болезнь сердца

Суть этой болезни заключается в уменьшении притока крови к сердечной мышце. Работает она интенсивно и любой недостаток крови тут же отражается на её состоянии. За питание сердца отвечают коронарные артерии, окружающие сердечную мышцу. Признаками подобной болезни может быть сильная одышка и сердечный приступ.

Почти в 90 % случаев болезнь коронарных сосудов является следствием повреждения стенок артерий — атеросклерозом. Ранее этот процесс связывали с естественным старением организма, но теперь известно, что атеросклерозом могут страдать даже дети. При этом на внутренней стороне кровеносных артерий образуются склеротические бляшки — утолщения. Склеротические изменения приводят к уплотнению стенок и сужению просвета сосудов. Происходят они главным образом в аорте, а также в коронарных артериях и сосудах мозга. Когда сердце получает слишком мало крови, появляется боль. Это в большинстве случаев и служит причиной сильной одышки и боли. Боль различной степени интенсивности может усиливаться в результате как физических усилий, так и стрессов.

Временно от неё можно избавиться, принимая лекарства, способствующие расширению коронарных артерий, например, нитроглицерин. К хирургическим методам лечения ишемической болезни сердца относятся: коронарная ангиопластика и аортокоронарное шунтирование. Ангиопластика заключается в расширении артерий при помощи катетера с миниатюрным баллончиком. Заполнение баллончика воздухом приводит к устранению склеротических бляшек и расширению коронарных сосудов. При аортокоронарном шунтировании создаётся шунт (новое сообщение) между аортой и коронарной артерией. Шунт делают, как правило, из вены или артерии ноги самого пациента.
 Стенокардия

Поражение сосудов сердца 
 Кардиосклероз
 Коронарные заболевания сердца
 Атеросклероз

Патологические изменения 
 Сердечная астма
 Сердечная недостаточность
 Гипертрофия миокарда
 Гипертрофия левого предсердия
 Гипертрофия левого желудочка
 Гипертрофия правого предсердия
 Гипертрофия правого желудочка

Болезни сердца представляют собой неоднородную группу заболеваний, приводящих к различным поражениям сердечно-сосудистой системы.

Условно их можно разделить на три большие группы по местонахождению очага поражения.

 Болезни, поражающие клапанный аппарат сердца. Различные приобретенные и врожденные пороки сердца.
 Болезни, поражающие сосуды сердца, и их последствия. К ним относятся ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, стенокардия, и т. д.
 Болезни, поражающие непосредственно ткани оболочек сердца, к ним относятся перикардиты, эндокардиты, миокардиты.

Причины данных заболеваний могут быть самые разные, начиная от образа жизни и заканчивая генетическими дефектами. Объединяет их опасность для жизни больного. Все заболевания данной группы без должного лечения прогрессируют и приводят к не совместимым с жизнью нарушениям в работе сердца.

См. также 
 Сердечно-сосудистые заболевания

 Ишемическая болезнь сердца
 Инфаркт миокарда
 Приобретённые пороки сердца
 Врождённые пороки сердца
 Миокардит
 Перикардит
 Эндокардит

Примечания

Ссылки 
 Болезни сердца и сосудов. Сайт  Фонда Содействия Кардиологическим Больным "Здоровое сердце", 2001 год
 Болезни сердца и их диагностика - Портал 4567.ru Болезни сердца - 2006-2008

Кардиология